Alberto Gazale – baritono italiano
 Alessandro Gazale – attore italiano
 Daúd Gazale – calciatore cileno di origine palestinese